(3348) Покрышкин () — типичный астероид главного пояса, который был открыт 6 марта 1978 года советским астрономом Николаем Черных в Крымской обсерватории, в 25 километрах от Симферополя и назван в честь легендарного советского лётчика, Трижды Героя Советского Союза — Александра Покрышкина.

См. также 
 Список астероидов (3301—3400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 Dictionary-of-Minor-Planet-Names

Астероиды, открытые Николаем Черных
Астероиды, названные в честь людей